Akinori Nakagawa
Dan Nakagawa
Noriko Nakagawa
Desambiguação